Klikttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klikttjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (3,78 ha)
Klikttjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn